MCTS peut signifier :
 Monte Carlo tree search
 Microsoft Certified Technology Specialist